Беляй — посёлок в Первомайском районе Томской области России
 Беляй, Игорь Викторович — белорусский футболист.